Genoveva van Parijs
Genoveva van Brabant
Genevieve (film), 1953